Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009 (kobiety)
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009 (mężczyźni)